

Coimbra